La maratona di Stoccolma è una maratona che viene disputata con cadenza annuale, dal 1979, per le strade di Stoccolma, Svezia.

Albo d'oro

Uomini

Donne

Galleria d'immagini

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera a Stoccolma
Competizioni sportive a Stoccolma
Stoccolma